Le nom néerlandais ou flamand Hannecart provient de la variante flamande du nom de  (Johannes - Hanne(s)) avec adjonction du suffixe -ard ou -ik.

Il peut se décliner sous différentes formes:
avec ou sans un -t ou un -d final
le -a- de -car- peut se transformer en -ae-
l'article De peut être ajouté
le -c- peut être un -k- ou -ck- ou franciser vers -qu-, voire -ch-
la racine Hanne- peut être réduite à Han- ou Hane-, voire An-
le tout peut prendre un suffixe génitif -s

 
Autres variantes:
Hanika, Hanicka
Haneca, Hanneca
Aneca, Anyca, Anica, Anca

Patronyme

Hancart 
Jean Michel Hancart est un ancien maire (2007-2008) de Moustier-en-Fagne.

Hanchar 
Yves Hanchar, réalisateur et scénariste belge.

Hankar 
 Paul Hankar (1859-1901), architecte et décorateur belge.
 Florimond Hankar (1861-1937), financier belge.

Hannecart 
Michel Hannecart (1945 - ), peintre, sculpteur, céramiste et verrier français
Valentine Hannecart (1996-), joueuse et entraîneur de football belge

Hannequart 
Nicole Hannequart, verbicruciste québécoise.
Michel Hannequart, auteur de mots croisés québécois.

Toponyme

Hancart 
Rue Hancart à Bruxelles (Schaerbeek).

Hankar 
Hankar, station de métro de Bruxelles.
Square Baron Robert Hankar, place bruxelloise de la commune d'Auderghem.

Entreprises / Marques / Sociétés / Associations

Hannecard 
Hannecard est un groupe belge d'entreprises.

Patronyme flamand